Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1998./99. su činile prve županijske lige u većini županija.

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 Nogomet u Zagrebačkoj županiji

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 Svačić Stari Slatnik

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK "Ogulin" 1932. – 2012.  
 Kupa Donje Mekušje

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja - konačna ljestvica 
 Glas Podravine i Prigorja - sastav liga

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 
 

 Izvori: 
 Monografija zagorskog sporta  
 75 godina nogometa u Donjoj Stubici 1926. – 2001.

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 "NK Kutjevo" 1925. – 2005.

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 
Također i pod nazivom 1. županijska liga Sisak-Kutina.

 Izvori: 
 HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

ŽNL Šibensko-kninska 

Majstorica za prvaka

 Izvori: 
 NK Dinara Knin 1913-2013

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Skupina B 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Utakmica za prvaka 

 Izvori: 
 Vinkovački list

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori:  
 80 godina HNK Velebit

Poveznice 
 1. HNL 1998./99.
 2. HNL 1998./99.
 3. HNL 1998./99.
 5. rang HNL-a 1998./99.
 6. rang HNL-a 1998./99.
 7. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

Izvori 
  

1998-99
 4